Линден () — город в США, расположенный в северо-восточной части штата Техас, административный центр округа Касс. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 1988 человек, по оценке Бюро переписи США в 2015 году в городе проживало 1979 человек.

История 
Город был образован в 1852 году после того, как в результате пересмотра территорий было решено, что Джефферсон, столица округа Касс, окажется на территории нового округа Мэрион. Линден получил название в честь родного города мэра Вуда в Теннесси. В 1875 году в начался выпуск еженедельной газеты «Cass County Sun». Газета печаталась на станке, который жители Шривпорта утопили в реке Ред-Ривер в 1864 году в ходе гражданской войны, чтобы он не достался войскам Союза.

География 
Линден находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 9,1 квадратного километра, полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Линдене преобладает влажный субтропический климат.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 1988 человек, было 840 домохозяйств и 515 семей. Расовый состав города: 73,7 % — белые, 21 % — афроамериканцы, 0,5 % — коренные жители США, 0,5 % — азиаты, 0,0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 2,5 % — другие расы, 1,8 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 5,7 %.

Из 840 домохозяйств, в 27 % живут дети младше 18 лет. 40 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (11,3 % с детьми младше 18 лет), в 16,5 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,8 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 38,7 % домохозяйств не являлись семьями. В 35,1 % домохозяйств проживал только один человек, 18,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,22 человека. Средний размер семьи — 2,82 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 23,5% — жители младше 20 лет, 22,8 % находятся в возрасте от 20 до 39, 30,8 % — от 40 до 64, 22,7 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 43,9 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2011 по 2015 годы, средний доход домохозяйства в Линдене составляет 25 690 долларов США в год, средний доход семьи — 40 375 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 17 107 долларов. Около 18 % семей и 27,4 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 42 % в возрасте до 18 лет и 7,5 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Управление городом осуществляется избираемыми мэром и городским советом, состоящим из пяти человек. Каждый член совета избирается всем городом. Мэр назначает одного из выбранных членов своим заместителем.

Инфраструктура и транспорт 
Через Линден проходят автомагистраль 59 США, а также автомагистрали штата 8, 11 и 155.

Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие пассажирские рейсы, является региональный аэропорт Тексарканы Уэбб-Филд примерно в 70 километрах на северо-восток от Линдена.

Образование 
Город обслуживается объединённым независимым школьным округом Линден—Килдер.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Касс (округ, Техас)